Mostowe (; ) ist ein Dorf im Westen der ukrainischen Oblast Mykolajiw mit etwa 2000 Einwohnern (2001). 

Die Ortschaft liegt an der Territorialstraße T–15–06 und am Ufer der Tschytschyklija, 25 km südlich vom Rajonzentrum Domaniwka und 105 km nordwestlich vom Oblastzentrum Mykolajiw.

Das in den frühen 1790er Jahren gegründete Dorf
ist seit Juli 2016 das administrative Zentrum der gleichnamigen, 334,183 km² großen Landgemeinde mit insgesamt fast 4300 Einwohnern im Süden des Rajon Domaniwka, zu der noch folgende 14 Dörfer gehören:
Wessele (), Hrybonossowe (), Dworjanka (), Iwaniwka (), Iwano-Fedoriwka (), Isbaschiwka (), Lidijiwka (), Mykolajiwka (), Oleksandriwka (), Perschotrawniwka (), Sucha Balka (), Tscherwona Poljana (), Tschernihiwka () und Schewtschenko ().

Weblinks 
 Webseite des Gemeinderates (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Mykolajiw
Gegründet in den 1790er Jahren
Rajon Domaniwka